Mokronos peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Mokronos, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Mokronos, un village du powiat de Łobez ;
 Mokronos, un village du powiat de Pyrzyce.